De Beker van Wit-Rusland is de hoogste basketbal beker competitie van Wit-Rusland. Het eerste bekertoernooi werd in 1997 gehouden. De eerste twee jaar werden bepaald door een groepsfase. Na twee jaar werd er gespeeld via een afval toernooi.

Winnaars van de Beker van Wit-Rusland

Winnaars aller tijden

Zie ook
 Beker van Wit-Rusland (damesbasketbal)

Externe links
  Officiële Site
 BC Minsk 2006 won de VTB Cup van Wit-Rusland 2011
 Tsmoki-Minsk is de winnaar van de VTB Cup van de Republiek Wit-Rusland 2012!
 "Tsmoki-Minsk" heeft de XVII Basketball Cup van de Republiek Wit-Rusland gewonnen!
 "Tsmoki-Minsk" won voor de zesde keer op rij de Wit-Rusland Cup
 "Tsmoki-Minsk" - winnaars van de beker van de Republiek Wit-Rusland 2015!
 Heren- en damesteams "Tsmoki-Minsk" - winnaars van de beker van het land
 Wit-Rusland Cup. "Tsmoki-Minsk" - negenvoudig trofee-winnaar
 Tsmoki heeft de trofee niet aan Borisfen gegeven. Het allerbelangrijkste over de Herenbeker 2018
 Wit-Rusland Cup. Tweede dag. Tsmoki is de kampioen, Rubon won het brons

Basketbal in Wit-Rusland
Sportevenement in Wit-Rusland